Michał Kozłowski (1861–1935) – polski lekarz dermatolog i wenerolog
 Michał Kozłowski (ur. 1983) – polski poeta, autor tekstów piosenek
 Michał Kozłowski (ur. 1985) – polski siatkarz